Masters 1995 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 5 - 12 februari 1995 i Wembley Conference Centre i London, England.

Turneringen gav indikationer om ett nära förestående generationsskifte inom snookern. Wild cards delades ut till de båda 19-åringarna John Higgins och Mark Williams, båda skulle komma att bli världsmästare inom några år. Finalen spelades mellan Higgins och ytterrligare en blivande världsmästare, Ronnie O'Sullivan, även han 19 år. 1990-talets dominant Stephen Hendry misslyckades med att nå final för första gången någonsin i Masters.

Resultat

Källor 
 Snooker Database

1995 i Storbritannien
1995
Snookersäsongen 1994/1995